Constance de Portugal (1182-1202), infante portugaise, fille de Sanche  de Portugal ;
 Constance de Portugal (1266-1271), infante portugaise, fille d'Alphonse III de Portugal ;
 Constance de Portugal (1290-1313), infante portugaise, reine consort de Castille comme épouse de Ferdinand IV de Castille ;
 Constance de Castille (1323-1345) reine du Portugal après son mariage avec Pierre  de Portugal
 Marie-Constance de Portugal (1313-1357) reine titulaire de Castille par son mariage avec Alphonse XI de Castille.

Homonymie dynastique